Little Fell ist der Name folgender Berge im Vereinigten Königreich:

 Little Fell (Mallerstang), Berg in der Civil Parish Mallerstang, Cumbria
 Little Fell (Durham), Berg im County Durham, Cumbria